Ignaz Schustala ist der Name folgender Personen:

* Ignaz Schustala der Ältere (1822–1891), österreichischer Unternehmer
 Ignaz Schustala der Jüngere (1862–1914), österreichischer Unternehmer